Първа македонска футболна лига 2014/15 е двадесет и трети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 2 август 2014 г. до 27 май 2015 г. Групата е съставена от 10 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране

Първи етап 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Втори етап

Плей-оф

Плей-аут 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане

Първи

Реванш

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони